Vanni – nome proprio di persona italiano maschile

Architettura 
Casa Vanni – antico palazzetto di Pisa
Sala Vanni – sala da concerti di Firenze

Persone 
Alessandro Vanni – doppiatore italiano
Andrea Vanni – pittore e diplomatico italiano
Elena Vanni – attrice italiana
Elisa Vanni – schermitrice italiana
Enrico Vanni, nome completo Domenico Adolfo Enrico Vanni – presbitero e giornalista italiano
Evangelista Latino Enrico Vanni – arcivescovo cattolico italiano
Francesco Vanni – pittore e incisore italiano
Francesco Vanni – vescovo cattolico italiano
Gian Berto Vanni – pittore italiano
Giorgio Vanni – cantante e musicista italiano
Giovan Battista Vanni – pittore italiano
Giovanni Antonio Vanni – magistrato e politico italiano
Giuseppe Vanni – rivoluzionario italiano
Guido Di Vanni – calciatore argentino con cittadinanza italiana
Icilio Vanni – filosofo e sociologo italiano
Lippo Vanni – pittore e miniatore italiano
Luca Vanni – tennista italiano
Mario Vanni – criminale italiano
Massimo Vanni – stuntman e attore italiano
Pacifico Giulio Vanni – arcivescovo cattolico italiano
Raffaele Vanni – sindacalista italiano
Raffaello Vanni – pittore italiano
Simone Vanni – schermidore italiano
Stefano d'Antonio di Vanni – pittore italiano
Turino Vanni – pittore italiano
Ugo Vanni – teologo italiano
Vanna Vanni nome d'arte di Maria Angelica Pegna – attrice italiana

Pagine correlate 
 Vani (disambigua)
 Vanna
 Vannelli
 Vannini
 Vannoni
 Vannucci